Svjetski kup je godišnje natjecanje europskih klubova u kuglanju klasičnim načinom, a organizira ga sekcija za kuglanje klasičnim načinom Svjetske kuglačke asocijacije (WNBA-NBC, eng. World Ninepin Bowling Association - Ninepin Bowling Classic). Igra se od 1969. godine, a do 1988. se nazivao Europski kup prvaka, te u njemu nastupaju državni prvaci članova WNBA-NBC.

Pobjednici i drugoplasirani

Unutrašnje poveznice  
 Liga prvaka
 Europski kup
 NBC kup
 Prva hrvatska kuglačka liga
 Svjetski kup za žene

Vanjske poveznice  
 WNBA-NBC 
 wnba-nbc.de

Izvori 
 
 Pregled Svjetskog kupa 1969.-2012., fiqwnba-nbc.de , pristupljeno 17. siječnja 2014.
 Svjetski kup 2013., fiqwnba-nbc.de , pristupljeno 17. siječnja 2014.
 Svjetski kup 2014., fiqwnba-nbc.de , pristupljeno 28. listopada 2014.
 Svjetski kup, pregled prve tri momčadi 1969.-2008., sports123.com, arhiva
  

Svjetski kup
Svjetska klupska natjecanja
Međunarodna klupska kuglačka natjecanja